Jiří Jelen (né le  à Plzeň en Tchécoslovaquie) est un joueur de hockey sur glace professionnel.

Carrière de joueur 

Il débute en Extraliga avec l'équipe espoir (moins de 20 ans) du HC Lasselsberger Plzeň durant la saison 1995-1996. L'année suivante, il intègre l'effectif professionnel de son club formateur qui dispute le Championnat de République tchèque de hockey sur glace. En parallèle, il est prêté au club du IHC Písek qui évolue à l'époque en 1. liga. Il jouera ensuite pour les clubs du HC Melnik, du IHC Písek.

En 2005, il rejoint le HC Caen, alors en Ligue Magnus. La saison suivante, il part pour le HC Limoges qui joue en Division 1. À la suite de la rétrogradation du club en Division 3, il accepte l'offre des Rapaces de Gap et il rejoint ainsi son compère Jiří Rambousek.

Carrière de joueur à Gap 
Pour sa première saison sous le maillot gapençais, il marque 11 buts et 17 assistances (28 points) en saison régulière. Durant les play-off, il inscrit 2 buts et 1 assistance (3 points) en 4 matchs. À l'issue de cette saison avec un titre de vice-champion de France de hockey sur glace Division 1, Jiri s'engage pour une seconde année avec le club des Hautes-Alpes qui vise une fois de plus la montée en Ligue Magnus.

En 2008-2009, il termine meilleur pointeur du club en saison régulière avec 22 buts et 31 assistances (53 points) en 26 matchs, soit le  du championnat. Il contribue à l'excellente saison de Gap qui remporte les play-off lors desquels il inscrit 10 points en 6 matchs (6 buts et 4 passes décisives). À la fin de la saison, il signe un contrat de 2 ans avec les Rapaces de Gap.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || HC Lasselsberger Plzeň ||Extraliga tchèque U20 ||40||14||15||29|| ||  ||   ||   ||   ||  
|- 
| 1996-1997 || HC Lasselsberger Plzeň ||Extraliga tchèque U20 ||22||13||9||22|| ||  ||   ||   ||   ||  
|- 
| 1997-1998 || HC Lasselsberger Plzeň ||Extraliga tchèque ||25||5||2||7||8||3||1||1||2||27
|- 
| 1997-1998 || IHC Písek ||1. liga ||39||13||13||26|| ||  ||  || ||  || 
|- 
| 1999-2000 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga tchèque ||41||2||6||8||61||3||0||1||1||0
|-
| 1999-2000 || HC Melnik || 1. liga ||6||0||0||0||12||  ||  || ||  || 
|- 
| 2000-2001 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga tchèque ||12||0||1||1||4||  ||  || ||  || 
|- 
| 2000-2001 || IHC Písek || 1. liga ||31||4||8||12||38||3||1||0||1||2
|- 
| 2001-2002 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga tchèque ||1||0||0||0||0||  ||  || ||  || 
|- 
| 2001-2002 || IHC Písek || 1. liga ||40||9||14||23||70||  ||  || ||  || 
|- 
| 2001-2002 || IHC Písek || 1. liga  tour de relégation ||4||1||1||2||4||  ||  || ||  || 
|- 
| 2001-2002 || IHC Písek || 2. liga  || || || || || ||8||1||4||5||12
|- 
| 2002-2003 || IHC Písek || 1. liga ||37||7||10||17||67||5||0||0||0||4
|- 
| 2003-2004 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga tchèque ||1||0||0||0||0||  ||  || ||  || 
|- 
| 2003-2004 || IHC Písek || 1. liga ||39||10||14||24||70||  ||  || ||  || 
|-
| 2003-2004 || IHC Písek || 1. liga tour de relégation ||6||0||5||5||6||  ||  || ||  || 
|- 
| 2004-2005 || IHC Písek || 1. liga ||43||6||17||23||95||  ||  || ||  || 
|-
| 2004-2005 || IHC Písek || 1. liga tour de relégation ||7||1||4||5||18||  ||  || ||  || 
|- 
| 2005-2006 || HC Caen || Ligue Magnus ||26||7||11||28||64||2||0||0|| 0||4 
|- 
| 2005-2006 || Caen|| CdF ||1||0||2||2||0||  ||  || ||  || 
|-
| 2006-2007 ||HC Limoges ||Division 1 ||22||12||17||29||77||  ||  || ||  || 
|- 
| 2007-2008 ||HC Gap || Division 1 ||26||11||17||28||30||4||2||1||3||4
|- 
| 2007-2008 || Gap|| CdF ||1||0||0||0||2||  ||  || ||  || 
|-
| 2007-2008 || Gap|| CdL|| 2||0||1||1||12||  ||  || ||  || 
|- 
| 2008-2009 || Gap ||Division 1 ||26||22||31||53||38||6||6||4|| 10||14
|- 
| 2008-2009 || Gap|| CdF ||3||2||8||10||2||  ||  || ||  || 
|- 
| 2008-2009 || Gap|| CdL|| 6||0||0||0||8||  ||  || ||  || 
|- 
| 2009-2010 || Gap ||Ligue Magnus ||25||7||7||14||51||2||0||0|| 0||0
|-
| 2009-2010 || Gap|| CdF ||1||0||0||0||2||  ||  || ||  || 
|- 
| 2009-2010 || Gap|| CdL|| 6||8||0||8||0||  ||  || ||  || 
|- 
| 2010-2011 || Gap ||Ligue Magnus ||26||13||15||28||38||5||1||2|| 3||4
|-
| 2010-2011 || Gap|| CdL|| 6||1||1||2||10||  ||  || ||  || 
|- 
| 2011-2012 || Gap ||Ligue Magnus ||22||6||16||22||22||9||4||2||6||14
|- 
| 2011-2012 || Gap|| CdF ||2||0||1||1||12||  ||  || ||  || 
|- 
| 2011-2012 || Gap|| CdL||6||2||3||5||6||2||0||1||1||0
|- 
| 2012-2013 || Gap ||Ligue Magnus || 20 || 5 || 5 || 10 || 20 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|- 
| 2013-2014 || Chevaliers du lac d'Annecy ||Division 1 ||23 || 10 || 9 || 19 || 28 || - || - || - || - || -
|- 
| 2014-2015 || Chevaliers du lac d'Annecy||Division 2 ||15 || 11 || 10 || 21 || 36 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|- 
| 2015-2016 || Chevaliers du lac d'Annecy||Division 2 || 14 || 6 || 11 || 17 || 52 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2016-2017 || Chevaliers du lac d'Annecy||Division 2 || 16 || 7 || 7 || 14 || 12 || 9 || 8 || 5 || 13 || 6
|- 
| 2017-2018 || Chevaliers du lac d'Annecy||Division 1 || 25 || 11 || 18 || 29 || 48 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
| 2018-2019 || Chevaliers du lac d'Annecy||Division 2 || 16 || 7 || 8 || 15 || 18 || 7 || 3 || 2 || 5 || 12

Notes et références 

Naissance en octobre 1977
Naissance à Plzeň
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Plzeň
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Sports de glace Annecy
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur tchèque de hockey sur glace